Oberfreundorf ist der Name folgender Orte:

 Oberfreundorf (Bogen), Ortsteil von Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberfreundorf (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich